Pra může být:

 Pra (Rusko) – řeka v Rusku
 Pra (Ghana) – řeka v Ghaně